Le Tournoi européen d'Angleterre de rugby à sept 2017 est la quatrième et dernière étape des Seven's Grand Prix Series 2017. Il se déroule au Sandy Park d'Exeter du 15 au . La Russie remporte le tournoi en battant le pays de Galles en finale (17-10), gagnant ainsi le droit de disputer la Coupe du monde de juillet 2018. L'Irlande, 3e du tournoi, accompagnera les Russes à San Francisco. L'équipe d'Angleterre, composée de jeunes joueurs, termine 6e de son tournoi, battue en finale de la Plate par la Géorgie.

Résultats

Poule A

Poule B

Poule C

Cup

Plate

Bowl

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Seven's Grand Prix Series
 Tournoi européen d'Angleterre de rugby à sept

2017
Rugby à sept en 2017
Sport en Angleterre en 2017
Sport en juillet 2017